Ronald Jay Riley (n. 1950), cestista statunitense
 Ron Riley (n. 1973), cestista statunitense